__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Februar

Datum unbekannt 

2023